Le mot montagnard désigne :

Montagnard, terme employé pour désigner ce qui a un rapport avec les lieux montagneux, à ses  populations et à leurs us et coutumes, qui appartient à la montagne ou toute chose qui la rappelle.
 En écologie le terme montagnard qualifie un étage de végétation des régions tempérées situé entre 500 et 1500 m.

Montagnards, dans l'histoire de la Révolution française, nom porté par les membres de la « Montagne », un groupe politique.
Au Cambodge, les populations non-khmères des régions montagneuses du nord-est du pays, aujourd'hui appelées Khmer Loeu.
Au Vietnam, les populations non-viet des régions montagneuses du centre et du sud du pays.
Dans le sud de la Pologne, en Tchéquie et en Slovaquie, le peuple górali.

Commerce 
Le Montagnard est une ancienne marque commerciale de fromage rebaptisée Le Délice du Chalet.

Voir aussi 
Montagnais